«» — пригодницький роман  про подальшу долю героїв роману А. Дюма «Граф Монте-Крісто»
 «Володар світу» — антиутопічний науково-фантастичний роман Г'ю Бенсона
 «Володар світу» — науково-фантастичний роман Олександра Бєляєва
 «Володар світу» — науково-фантастичний роман Жуля Верна
 «Володар світу» () — науково-фантастичний роман Еміля Вахека
 «Володар світу» — радянський дитячий художній фільм 1932 року.